Urbina ist der Familienname folgender Personen:

 Bautista Ortiz de Urbina (* 1985), argentinischer Polospieler
 José María Urbina (1808–1891), ecuadorianischer Präsident
 Leonel Urbina (* 1945), mexikanischer Fußballspieler
 Luis G. Urbina (1864–1934), mexikanischer Schriftsteller 
 Mario Urbina (* um 1962), peruanischer Paläontologe
 Nazari Urbina (* 1989), mexikanische Tennisspielerin
 Óscar Urbina Ortega (* 1947), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Villavicencio
 Rafael Simón Urbina (1897–1950), venezolanischer Revolutionär

 Tomás Urbina (1877–1915), mexikanischer Revolutionär  

Urbina bezeichnet außerdem:

in Ecuador:
 Urbina (Carchi), Parroquia rural im Kanton Tulcán, Provinz Carchi
 Urbina (Esmeraldas), Parroquia rural im Kanton San Lorenzo, Provinz Esmeraldas
 Presidente Urbina, Parroquia rural und Ortschaft im Kanton Santiago de Pillaro, Provinz Tungurahua
 Bahnstation Urbina, an der Grenze der Provinzen Chimborazo und Tungurahua